Aspiratie kan verwijzen naar:

 Inademing in het algemeen; zie Verslikking
 Het op geaspireerde wijze articuleren van bepaalde medeklinkers; zie aspiratie (taalkunde).
 Het streven, trachten (naar hoger), de wil om iets te bereiken.